Семён Романович

 Семён Романович — сын Романа Михайловича Брянского.
 Семён Романович (ум. 1460) — князь кобринский
 Семён Романович (ум. 1502) — воевода, по происхождению князь ярославский